Bettelbach ist ein Gewässername:

 Bettelbach (Itz) oder Parnickelsgrabenj, rechter Zufluss der Itz vor Weißenbrunn vorm Wald, Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern
 Bettelbach (Leimbach), rechter Oberlauf des Leimbachs (zum Oberrhein) bis in Balzfeld, Gemeinde Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 

Siehe auch:
 Bettelgraben